Sołtyk ist der Familienname folgender Personen:
 Kajetan Sołtyk (1715–1788), polnischer Priester und Bischof
 Roman Sołtyk (1791–1843), polnischer General